— японская кёрлингистка.

В составе женской сборной Японии участник зимних Олимпийских игр  (бронзовые призёры; их команда завоевала первые олимпийские медали Японии в кёрлинге),  (серебряные призёры).

Играет на позиции первого.

Достижения 
 : серебро (), бронза ().
 : серебро ().
 : бронза ().
 : золото (), серебро (, ), бронза ().
  (в составе команды «Мир»): серебро (2017, 2018).
 Кубок мира по кёрлингу 2018/2019: золото (2 этап).
 Кёрлинг на зимних Азиатских играх: бронза (2017).
 : золото (, , ), серебро (2012, , , , ), бронза (2007, 2011, 2014).
 : золото ().

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Частная жизнь 
Её старшая сестра Тинами Ёсида — также кёрлингистка, они играют в одной команде (вместе с ещё одной партнёршей, Юми Судзуки) с юниорского периода. Их старшая сестра Нацуки Ёсида () также была кёрлингисткой, играла в юниорских чемпионатах Тихоокеанского региона и .

Начала заниматься кёрлингом с 5 лет.

Окончила Университет Токай. Работает в дерматологической клинике.

Не замужем.

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте Curling World Cup
 Профиль на сайте NBC Olympics
 Team Satsuki Fujisawa - Grand Slam of Curling
 Публикации на сайте Japan Times с тэгом «Yurika Yoshida»
 Видео: 
 
 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Японии
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2018 года
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2022 года
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 2022 года
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 2018 года
Чемпионы Панконтинентального чемпионата по кёрлингу
Чемпионы Тихоокеанско-Азиатского региона по кёрлингу
Чемпионы Японии по кёрлингу
Участники розыгрышей Континентального кубка по кёрлингу